Rutener, ruten, rutensk, eller ruthener kan syfta på:

 Rutener – en alternativ benämning på folkslaget rusiner
 Rutener – en historisk benämning på olika östslaviska folk, se ukrainare och belarusier

Se även
 Rutenien
 Rutenska (olika betydelser)